Зона 5 — одна из девяти зон (городских районов) Милана.

Внутреннее деление 
Зона включает в себя следующие кварталы: Basmetto, Cantalupa, Case Nuove, Chiaravalle, Chiesa Rossa, Conca Fallata, Fatima, Gratosoglio, Le Terrazze, Macconago, Missaglia, Morivione, Porta Lodovica, Porta Vigentina, Quintosole, Ronchetto delle Rane, San Gottardo, Selvanesco, Stadera, Torretta, Vaiano Valle и Vigentino.

Достопримечательности 
 Аббатство Кьяравалле

Парки

Транспорт 
Станции Миланского метро:
 Линия M2: Abbiategrasso.

См. также 
 Административное деление Милана

Примечания

Ссылки 
 Муниципальный сайт 

Районы Милана